Hexagon, provenind din limba greacă veche, hexa = șase și gon/gonos = latură/laturi, desemna originar o figură geometrică cu șase laturi, un hexagon.

Folosit cu diferite semnificații derivate, mai mult sau mai puțin intuitive, cuvântul se poate referi la

Cristalografie 

 Sistemul de cristalizare hexagonal din mineralogie sau cristalografie

Teatre și spectacole 

 The Hexagon este numele unei săli de teatru din Reading, Berkshire
 Hexagon Theatre din provincia KwaZulu-Natal
 Hexagon (comedy show), o companie teatrală din Washington, D.C.

Diverse 

 Franța metropolitană, uneori numită informal "Hexagonul" 
 Hexagon, program de modelare 3D al companiei DAZ Productions
 Hexagone, un cântec de Renaud Séchan
 Hexagon, nume de cod al United States Air Forces pentru KH-9 ori "Big Bird", un satelit de recunoaștere
 The Hexagon, numele unei baze militare din seriile de televiziune Batman
 Hexagon AB, un grup industrial tehnologic global
 Hexagonal Architecture, noțiune din informatică referitoare la proiectarea computerizată în arhitectură

Vezi și 

 Hexxagōn, un joc
 Quiz! Hexagon II, un spectacol de varietăți de televiziune din Japonia prezentat de Fuji Television.

!